Jméno a příjmení Jaroslav Boček má více nositelů:

 Jaroslav Boček (1932–2003) – filmový publicista, režisér a spisovatel
 Jaroslav Boček (fotograf) (1962–2009) – fotograf, plachtař, horolezec, skialpinista
 Jaroslav Boček (politik) (1934–???) – český a československý politik KSČ, český ministr lesního a vodního hospodářství